Die Liste der Bodendenkmale in Tauche enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Tauche und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Tauche aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Tauche
Tauche